Jméno a příjmení Antonín Šlechta má více nositelů:

 Antonín Vincenc Šlechta rytíř Sedmihorský (1810–1886) – český lékař
 Antonín Šlechta (1818–1875) – český advokát a politik, poslanec Říšské rady, starosta Turnova
 Antonín Petr Šlechta ze Všehrd (1864–1933) – český genealog